El Torneig de Niça 2013, oficialment conegut com a Open de Nice Côte d'Azur 2013, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de maig de 2013 al Nice Lawn Tennis Club de Niça, França.

El tennista català Albert Montañés va guanyar el sisè torneig de la seva carrera, el primer des del 2010, precisament contra el francès Gaël Monfils.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013